Latino sine flexione, llengua auxiliar proposada per Giuseppe Peano
 Llengua de signes francesa, llengua de signes usada pels sords de França